Виша́тичі — руська боярська родина, яка походила від Вишати, воєводи князя Ярослава Мудрого.

Представники
 Вишата
 Ян Вишатич
 Варлаам Вишатич
 Путята Вишатич

 
Шляхетські роди
Вишатичі
Боярські роди